Kuki – città giapponese
 Kuki – villaggio iraniano
 Kuki – gruppo etnico del sudest asiatico
 Kuki Linux – distribuzione Linux
 Kuki Inc. – compagnia di produzione cinematografica giapponese
 Kuki – ex calciatore brasiliano
 Petru Kuki – ex schermidore rumeno